Francella puede referirse a:

Guillermo Francella, actor y humorista argentino.
Nicolás Francella, actor argentino, hijo de Guillermo Francella.
Johanna Francella, actriz argentina, hija de Guillermo Francella.
Poné a Francella, programa de televisión argentino.